Süßmühle steht für:

 Süßmühle (Nordgoltern), Baudenkmal im Ortsteil Nordgoltern der Stadt Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen
 Süßmühle (Gemeinde Rainbach im Mühlkreis), Ortslage in der Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Süß-Mühle (Raschau), Kulturdenkmal im Ortsteil Raschau der Gemeinde Raschau-Markersbach, Erzgebirgskreis, Sachsen